Pińscy – ród kniaziowski (książęcy) pochodzenia litewskiego, który wziął swoje nazwisko od Pińska (obecnie miasto na południowej Białorusi), będący gałęzią dynastii Giedyminowiczów.

Protoplastą kniaziów Pińskich był zmarły po 1392 roku kniaź Wasyl, syn kniazia Narymunta Gleba Giedyminowicza, a wnuk wielkiego księcia litewskiego Giedymina.

Kniaziowie Pińscy utracili panowanie nad Pińskiem po 1452 roku wraz ze śmiercią kniazia Jurija Semenowicza Pińskiego. Jego bliski krewny, kniaź Michał Konstantynowicz Piński (już nie panujący) był przodkiem kniaziów Buremskich i Kurcewiczów.

Przypisy 

Kniaziowie litewsko-ruscy